Luminița ist der Name folgender Ortschaften

in Rumänien:
 Luminița (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Luminița (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea

in der Republik Moldau
 Luminița (Nisporeni), Dorf im Rajon Nisporeni

Luminița ist ein Vorname:
 Luminita Zaituc, ehemalige deutsche Langstreckenläuferin
 Luminița Talpoș, rumänische Langstreckenläuferin 
 Luminița Anghel, rumänische Sängerin und Politikerin
 Luminiţa Gheorghiu, rumänische Schauspielerin 
 Luminița Pișcoran, rumänische Biathletin